Соннам:

 Соннам — город в провинции Кёнгидо, Южная Корея.
 «Соннам» — южнокорейский футбольный клуб из города Соннам.

См. также 
 Сонам